Анна Витчак-Вожняковская (; родилась 2 марта 1982 в Калише) — польская волейболистка, выступающая на позиции доигровщицы. Трёхкратная чемпионка Польши (1998, 2005 и 2007). Бронзовый призёр чемпионата Европы. Замужем за Домиником Витчаком, волейболистом.

Клубы

Титулы

Клубные 
 Чемпионат Польши:
 Чемпионка (1998, 2005, 2007)
 Серебряный призёр (2004, 2010)
 Бронзовый призёр (2003, 2006, 2008)
 Кубок Польши
 Обладательница (1998, 2007)
 Финалистка (2005, 2008, 2010)
 Суперкубок Польши
 Обладательница: 2007, 2010

В сборной 
 Серебряный призёр Летней Универсиады 2005
  Бронзовый призёр Чемпионата Европы 2009

Ссылки 
 Профиль на сайте чемпионата Польши 
 Dominik Witczak: Dopóki będę zdrowy, chce występować w PlusLidze  

Волейболисты Польши